Rita Morgan peut faire référence à :
Rita Morgan Williams, linguiste galloise ;
Rita Bennett, personnage de la série télévisée Dexter, compagne puis épouse du héros, Dexter Morgan.